Robert Darcy ist der Name folgender Personen:

* Robert Darcy (Adliger, † vor 1160) († 1148/1160), englischer Adliger
 Robert Darcy, 3. Earl of Holderness (1681–1722), britischer Adliger und Politiker
 Robert Darcy, 4. Earl of Holderness (1718–1778), britischer Adliger und Politiker
 Robert Darcy (Komponist) (1910–1967), französisch-belgischer Cellist und Komponist